Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1925 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Suzanne Lenglen bat Joan Fry en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kitty McKane et Marguerite Broquedis.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1925
Wimbledon Simple dames